Сергей Всеволодович Белавенец (18 июля 1910, Смоленск — 6 марта 1942, деревня Шишиморово, Новгородская область) — советский шахматист и шахматный теоретик, мастер спорта СССР (1933). Трёхкратный чемпион Москвы (1932, 1937, 1938). По профессии инженер-электрик.

Биография 
В 1925 году Белавенец переехал в Москву и трижды побеждал или делил первое место в чемпионатах Москвы (1932, 1937 с Алаторцевым, 1938 со Смысловым). Третий призёр 11-го чемпионата СССР после Ботвинника и Котова. Вместе с Михаилом Юдовичем Белавенец вёл шахматный кружок в Московском дворце пионеров. Среди воспитанников — чемпионка мира Елизавета Быкова.

Из-за начала Великой Отечественной войны был прерван полуфинал чемпионата СССР в Ростове-на-Дону, в котором играл Белавенец. Он записался в ополчение и в 1942 году погиб на фронте под Старой Руссой, командуя взводом миномётчиков 56-й отдельной стрелковой бригады 1-й ударной армии северо-Западного фронта.

Дочь Людмила Белавенец (1940—2021) — гроссмейстер ИКЧФ (1997), чемпионка мира по переписке (1984—1992). 

С 1985 года в Смоленске проводятся мемориалы Белавенца.

Спортивные результаты

Литература 
 
 
 
 Юдович М. О друзьях-товарищах… // 64 — Шахматное обозрение. — 1983. — № 1. — С. 18—20.
 
 Туров Б. С войны не пришли… // 64 — Шахматное обозрение. — 1995. — № 12. — С. 36—37.
 Барский В., Яновский С. Шахматная семья Белавенец. — М. : Андрей Ельков, 2012. — 287, [1] с., [16] л. ил. — ISBN 978-5-9902352-7-4.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Чемпионы России по шахматам
Чемпионы Москвы по шахматам
Шахматные теоретики
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Инженеры-электрики